Al-Mustànsir (1192 - 1242), califa abbàssida de Bagdad (1226-42) 
 Al-Mustànsir (? - 1262), califa abbàssida del Caire (1261-1262), sota la tutela dels mamelucs d'Egipte 
 Al-Mustànsir (1029 - el Caire, 1094), califa fatimita al Caire (1036-1094)
 Muhàmmad al-Mustànsir (), emir hàfsida
 Nizar ibn al-Mustànsir (1045- 1095/96), príncep fatimita, pretendent al tron califal, considerat imam legítim pels nizarites